Shelley (cràter), Mercuri
 Shelley (Idaho), Estats Units
 Anglaterra:
 Shelley (Essex)
 Shelley (Suffolk)
 Shelley (West Yorkshire)
 Biografies:
 Shelley Duvall
 Shelley Long
 Shelley Olds
 Shelley Watts
 Shelley Winters
 Harry Rowe Shelley
 Mary Shelley
 Percy Bysshe Shelley
 Famílies:
 Duc de Shelley
 Francolí de Shelley